185-я дивизия

Пехотные дивизии

 185-я стрелковая дивизия
 185-я моторизованная дивизия